Bursatella är ett släkte av snäckor. Bursatella ingår i familjen Notarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöharar
Bursatella